

Sigle 
West South West – Ovest Sud Ovest
World Series Wrestling
Wojskowa Służba Wewnętrzna  (servizio interno militare) – servizio segreto con compiti di controspionaggio militare, sicurezza militare e polizia militare della Repubblica popolare polacca negli anni 1957-1990

Altro 
WSW Sterzing/Vipiteno – Wintersportverein Vipiteno - Sterzing Broncos, squadra di hockey su ghiaccio di Vipiteno.